Мятлик торфяной ()  вид травянистых растений рода  семейства . По данным The Plant List на 2014 год, является синонимом действительного названия 

Используется как кормовое растение.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 10—80 см, образующее рыхлые дерновины. Корневища тонкие, ползучие. Стебли одиночные, голые, сплюснутые в нижней части. Листья прикорневые, узкие, плоские или вдвое сложенные, притупленные, со стянутой макушкой, шириной 1—5 мм; влагалища листьев сплюснутые. Лигулы длиной 1—3 мм.

Соцветие  рыхлая пиримидальная метёлка до 10 см длиной; веточки метёлки гладкие, иногда с шипиками. Колоски ланцетовидные, длиной 3,5—6 мм, содержат от 2 до 5 цветков. Колосковые чешуи ланцетовидные, длиной 2,5—3 мм, по килю шершавые. Нижняя
цветковые чешуи яйцевидно-ланцетные, тёмно-красные, с 5 мелкореснитчатыми жилками. Пучок волосков на каллусе хорошо развит. Апомикт. Цветёт с июня по август. Апомикт.

Экология и распространение 
Обитает на торфяных болотах и в лесном поясе гор.

Встречается в лесной зоне европейской части бывшего СССР и в Западной Сибири.

Примечания

Ссылки 
 
 Экологические характеристики растения на сайте «Объединенный центр вычислительной биологии и биоинформатики»

торфяной
Флора Сибири
Флора Европы
Кормовые растения